Triste puede referirse a:
Triste, una localidad de Huesca, España.
El triste, canción del músico mexicano José José de 1970 .
El triste, álbum de dicha canción